El nombre de Iglesia de San Lorenzo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Lorenzo.
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

  en Bolivia 
 Iglesia de San Lorenzo de Carangas, iglesia católica en la ciudad de Potosí;

  en Chile 
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Iquique;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Tarapacá;

  en Colombia 
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en el municipio de Yolombó;

  en España 
 Iglesia de San Lorenzo el Real, iglesia católica en la ciudad de Burgos;
 Iglesia de San Lorenzo Mártir, iglesia católica en la ciudad de Cádiz;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Córdoba;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la villa de Gijón, Asturias;
 Real Basílica de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Huesca;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Lérida;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Madrid
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Murcia;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Pamplona;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Sevilla;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Toledo;
 Iglesia de San Lorenzo el Real, iglesia católica en la ciudad de Toro, Zamora;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Úbeda, Jaén;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Valladolid;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Bélgida, Valencia;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Uncastillo, Zaragoza;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Vallejo de Mena, Burgos;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Yanguas, Soria;
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la localidad de Zorita del Páramo, Palencia;

  en Estados Unidos 
 Iglesia de San Lorenzo, iglesia católica en la ciudad de Amarillo, Texas;

  en Italia 
 Sancta Sanctorum, la iglesia de San Lorenzo en el Palacio de Letrán;
 Basílica de San Lorenzo de Florencia, católica;
 Iglesia de San Lorenzo de Lucina, iglesia católica;

  En México
 Iglesia de San Lorenzo , iglesia católica en la Ciudad de México;

  en Paraguay 
 Catedral de San Lorenzo (Paraguay), catedral en la ciudad de San Lorenzo (Paraguay);

  en Polonia 
 Iglesia de San Lorenzo (Kościół św. Wawrzyńca), iglesia en la ciudad de Chorzowie;
 Iglesia de San Lorenzo (Kościół św. Wawrzyńca), iglesia en la ciudad de Głogowie;
 Iglesia de San Lorenzo (Kościół św. Wawrzyńca), iglesia en la ciudad de Olsztynie;
 Iglesia de San Lorenzo (Kościół św. Wawrzyńca), iglesia en la ciudad de Warszawie;